

Камбарка — місто, Камбарський район, Удмуртія
 Камбарка — річка в Удмуртії, ліва притока Ками

Дивись також 
 річки Камбарка Перша, Камбарка Друга, Камбарка Третя
 Камбарський район
 Камбарське болото
 Камбарське міське поселення
 Камбарський став
 Камбарський машинобудівний завод
 Камбарський завод газового обладнання